Старе Мјесто може бити:

 Старе Мјесто (Ухерско Храдиште), град у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република
 Старе Мјесто (Шумперк), град у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Старе Мјесто (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Старе Мјесто (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Старе Мјесто (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Старе Мјесто (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република

Види још 
 Старе Место